Чемпионат Нидерландов по баскетболу среди женщин () — турнир среди голландских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1949 году, чемпионками которого стала команда из Амстердама «Вестеквартиер». Больше всего титулов — 20 на счету у  Блю Старс из Димена.

Чемпионы

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Нидерландов по баскетболу

Ссылки 
 Список чемпионов Нидерландов 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Нидерландах